Beijing International Challenger в мужском одиночном разряде проводится в третий раз. В сетке основных соревнований 32 участника, пять из которых попали сюда по специальному приглашению от организаторов, а ещё четверо прошли дополнительный отборочный турнир.

Словенец Грега Жемля — победитель соревнований.

Посев 

  Аляж Бедене (Четвертьфинал, отказ)
  'Грега Жемля (Титул)
  Кароль Бек (Полуфинал)
  Андрей Голубев ''(Полуфинал)

<li>  Ян Цзунхуа (Четвертьфинал)
<li>  Юити Сугита (Четвертьфинал)
<li>  Жослан Уанна (Второй раунд)
<li>  Чжан Цзэ (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2012